Gaffel kan avse:

  Gaffel – ett verktyg som används för att äta
 Högaffel – ett handredskap för att flytta hö eller mindre höbalar inom jordbruket
 Gaffelsegel – en del av riggen på ett segelfartyg eller en segelbåt
 Gaffelkäpp – ett stöd som användes för att hålla upp musköter vid skjutning
 Gaffel (cykel) – hållaren av fram- och bakhjul på en cykel
 Gaffel (schack) – en schackterm
 Olivgaffel - en plockgaffel för livsmedel